Drocourt ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
Drocourt (Pas-de-Calais)
Drocourt (Yvelines)